Губайду(л)лина — женская форма фамилии .
 Губайдуллина, Гульназ Радиковна (род. 1992) — российская пятиборка.
 Орлова (Губайдуллина), Людмила Георгиевна (род. 1956) — советский и российский тренер по академической гребле.
 Губайдулина, София Асгатовна (род. 1931) — советская и российская композитор.